Боніто — комуна в Італії, розташована у Кампаньї, в провінції Авелліно.
 

 Боніто або Боніцо — італійський середньовічний єпископ та літописець XI століття

 Джузеппе Боніто (Giuseppe Bonito 1707—1789) — неаполітанський художник пізнього бароко і рококо.

Інше 
 Одноколірний боніто — вид променеперих риб родини скумбрієвих

Примітки 

en:Bonito